Ара́ука () — один из департаментов Колумбии.
Располагается на северо-востоке страны, в бассейне реки Ориноко. На севере и востоке граничит с Венесуэлой.
Административный центр — город Араука.

Муниципалитеты

Примечания 

Департаменты Колумбии